Герцог Эдинбургский может иметь значения:
 Герцог Эдинбургский — титул. Известные представители:
 Альфред Саксен-Кобург-Готский - Альфред, герцог Эдинбургский
 Филипп, герцог Эдинбургский
 Герцог Эдинбургский — броненосный рангоутный фрегат российского императорского флота, названный в честь герцога Альфреда (зятя Александра II)